são-francisquense – abitanti di São Francisco (San Paolo)
são-francisquense – abitanti di São Francisco (Sergipe)
são-francisquense – abitanti di São Francisco do Guaporé